Бар-сюр-Сен () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Бар-сюр-Сен. INSEE код кантона — 1004. Бар-сюр-Об полностью находится в округе Труа. В 2015 году размер кантона был увеличен с 22 коммун до 46.

История 
Кантон Бар-сюр-Сен был создан в 1801 году. До реформы 2015 года в кантон входило 22 коммуны. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Бар-сюр-Сен присоединили 17 коммун кантона Эссуа, 1 коммуну кантона Сулен-Дюи и 8 коммун Мюсси-сюр-Сен.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 24 коммуны, а население соответственно возросло до 17 220 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Бар-сюр-Сен баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 52,85 %). Бернар де ла Амед и Арлет Массен были избраны с поддержкой 51,35 % на 2015—2021 годы.

Примечания 

Кантоны департамента Об